Vrbovo je lahko:
 Vrbovo Posavsko (Hrvaška)
 Vrbovo, Prijepolje (Srbija)
 Vrbovo, Vladičin Han (Srbija)
 Vrbovo, Hrašćina (Hrvaška)
 Vrbovo (Slovenija)